Комунальник — працівник сфери житлово-комунального господарства.

Футбольні клуби 
 Комунальник — колишній футбольний клуб із Луганська.
 Комунальник — колишній білоруський футбольний клуб зі Слоніма.

 «Комунальник» —  назва футбольного клубу «Жлобин» у 2003–2007 роках.
 «Комунальник» — назва футбольного клубу «Селенга» з Улан-Уде у 2004–2007 роках.
 «Комунальник» — назва футбольного клубу «Хімік» зі Світлогорська у 1997–2000 роках.
 «Комунальник» — назва футбольного клубу «Андердог» з Чисті у 2004–2005 роках.
 «Комунальник» — назва футбольного клубу «Хвиля» з Пінська у 1989–1996 роках.
 «Комунальник» — назва футбольного клубу «Двіна-Белкон» з Новополоцька у 1989–1994 роках.
 «Комунальник» — назва футбольного клубу «Нафтан» з Новополоцька у 1989 році.